Le championnat d'Europe de basket-ball 1947 s'est disputé à Prague en Tchécoslovaquie du 27 avril au 3 mai 1947.

Lieux de compétitions

Les groupes 
Les 14 équipes sont réparties dans quatre groupes (A, B, C et D), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Places de 9 à 14

Première phase

Groupe I

Groupe II

Deuxième phase

Match pour  place

Match pour  place

Match pour  place

Place de 1 à 8

Première phase

Groupe I

Groupe II

Deuxième phase

Match pour  place

Match pour  place

Match pour  place

Finale

Classement final

Liens externes 
  FIBA Europe

1947
Basket-ball
Basket-ball 1947
Basket-ball 1947
Europe 1947
Europe 1947
Europe
Basket-ball Europe
Avril 1947
Mai 1947